Храм Святой Анны — название христианских храмов, освящённых во имя святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Обиходные названия: Аннинская церковь, Аннинский собор.

 Церковь Святой Анны (XII век) — расположена в Иерусалиме на месте рождения Богородицы, согласно католическому преданию.
 Церковь Святой Анны () — церковь VI—VII веков в Трабзоне (ныне Турция).
 Церковь Святой Анны — греко-католическая церковь (в прошлом римско-католический костёл, в советский период — православная церковь) во Львове на улице Городоцкой.
 Церковь Святой Анны — лютеранская церковь в Санкт-Петербурге на Кирочной улице.
 Церковь Святой Анны () — церковь в Берлине.
 Церковь Святой Анны () — церковь в Крефельде.
 Церковь Святой Анны () — церковь в Дрездене.
 Церковь Святой Анны () — церковь в Вильнюсе.
 Свято-Аннинская церковь — православная церковь в д. Ялово.
 Церковь Святой Анны — православный храм в деревне Задворяне Свислочского района Гродненской области Белоруссии.
 Костел Святой Анны — католическая церковь в городе Бар, Украина.
 Костел Святой Троицы, Пресвятой Девы Марии, Святого Кристофа и Святой Анны — католическая церковь в д. Сады в Подляском воеводстве, повяте Семятыческом, гмине Дрохичин. Основан и построен в 1596 году придворным дворянином Кристофом Садовским и его женой Анной Радзивилл. Упразднен в 1865 году.

См. также 
 Монастырь Святой Анны — греческий монастырь в Иерусалиме, расположенный, согласно православному преданию, на месте дома Иоакима и Анны
 Храм Иоакима и Анны